Ministerio de Defensa puede referirse a los siguientes ministerios de Defensa:

 Ministerio de Defensa, Argentina
 Ministerio de Defensa de Azerbaiyán
 Ministerio de Defensa, Bélgica
 Ministerio de Defensa, Bolivia
 Ministerio de Defensa, Brasil
 Ministerio de Defensa, Colombia
 Ministerio de Defensa, España
 Ministerio de Defensa, Francia
 Ministerio de Defensa, Reino Unido
 Ministerio de Defensa, India
 Ministerio de Defensa, Israel
 Ministerio de Defensa, Nicaragua
 Ministerio de Defensa, Perú
 Ministerio de Defensa, República Dominicana
 Ministerio de Defensa, Rusia
 Ministerio de Defensa, Tailandia